Benessere
Benessere interno lordo
Benessere animale

Televisione
Benessere - Il ritratto della salute, programma televisivi, in onda su Rete4

Pagine correlate
Welfare state